I Am... is het derde studioalbum van de Amerikaanse rapper Nas, uitgebracht op 6 april 1999, door Columbia Records.

Tracklist 

Muziekalbum uit 1999
Muziekalbum uitgegeven door Columbia Records
Muziekalbum van Nas
Hiphopalbum